Tunn is kan syfta på:

 Tunn is (roman) – svensk agentroman från 2018 av Carolina Angelis.
 Tunn is (TV-serie) – svensk TV-serie från 2020 på TV4.